È pericoloso sporgersi – album di Mango del 1982
È pericoloso sporgersi – cortometraggio di Jaco Van Dormael del 1984